Сезон 2014/2015 — 23-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 61-й подряд и 112-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 116-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 118-й сезон во всех соревнованиях.

Первый официальный матч команда провела 16 августа 2014 года против «Лестер Сити», последний — 24 мая 2015 года против «Тоттенхэм Хотспур».

По итогам сезона «Эвертон» занял одиннадцатое место в чемпионате Англии, в Кубке Лиги дошёл до 3 раунда, в Кубке Англии — до 3 раунда, а в Лиге Европы — до 1/8 финала. Таким образом, спустя один сезон клуб не сумел пробиться в еврокубки.

Форма 
 Поставщик формы:  Umbro
 Титульный спонсор:  Chang Beer

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Кубок Лиги

Кубок Англии

Лига Европы

Трансферы

Лето 2014

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Зима 2015

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Турнирная таблица

Лига Европы. Группа H

Общая статистика

Награды

Внутриклубные

Ежегодные награды, вручаемые по итогам сезона

Примечания

Ссылки 
 Информация о сезоне на сайте Everton Results 

2014/2015
Эвертон